Neocryptospora är ett släkte av svampar. Neocryptospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Neocryptospora